Dixon Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Dixon Island (Missouri)
 Dixon Island (Pennsylvania)
 Dixon Island (Tennessee)

in Kanada:
 Dixon Island (Nunavut)